Села:
 Ситне — Житомирська область, Звягельський район
 Ситне — Рівненська область, Дубенський район
 Ситне — Сумська область, Середино-Будський район